Pressedienst steht für:

 Pressemeldungen, kostenlos verteilt von PR-Agenturen oder von Pressestellen von Firmen, Vereinen oder Institutionen, siehe Pressedienst (Pressemeldung)
 zumeist kostenpflichtige Produkte von Nachrichtenagenturen und Presseagenturen, siehe Nachrichten- und Presseagentur